

Ларіоново — село, Китмановський район, Алтайський край
 Ларіоново — присілок, Петушинський район, Владимирська область
 Ларіоново — селище, Приозерський район, Ленінградська область
 Ларіоново — село, Семеновський район, Нижньогородська область